Augustin Mayer bezeichnet folgende Personen
Augustin Mair ORSA (1485–1543), Weihbischof in Freising, Basel und Würzburg
Paul Augustin Mayer OSB (1911–2010), Kurienkardinal